Amat ist der Familienname folgender Personen:

 Elies Rogent i Amat (1821–1897), katalanischer Architekt und bedeutender Vordenker des Modernisme, siehe Elies Rogent
 Felix Torres y Amat (BBKL) (1772–1847)
 Francisco Amat (* 1943), spanischer Hockeyspieler
 Henri Amat (1813–1891), französischer Politiker
 Ignace Hyacinthe Amat de Graveson (1670–1733), französischer Theologe
 Ismail Amat (1935–2018), uigurischer Politiker der Volksrepublik China
 Jaime Amat (1941–2020), spanischer Hockeyspieler
 Jaime Amat Durán (* 1970), spanischer Hockeyspieler
 Jean-Charles Roman d’Amat (1887–1976), französischer Archivar und Paläograf
 Jean-Pierre Amat (* 1962), französischer Sportschütze
 Joan Carles Amat, siehe Juan Carlos Amat
 Jordi Amat (* 1992), spanischer Fußballspieler
 Jorge Borrego Amat (1931–2011), kubanischer Musiker und Unternehmer
 Kiko Amat (* 1971), spanischer Journalist und Schriftsteller
 Luigi Amat di San Filippo e Sorso (1796–1878), Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Juan Amat (1946–2022), spanischer Hockeyspieler
 Juan Carlos Amat (1572–1642), spanischer Musiker, Gitarrenpädagoge und Arzt
 Manuel d’Amat i de Junyent (1704–1782), spanischer Militär und Kolonialadministrator
 Marc Amat (* 1993), andorranischer Fußballspieler
 Nuria Amat (* 1950), spanische Schriftstellerin
 Pedro Amat (* 1940), spanischer Hockeyspieler
 Pietro Amat di San Filippo (1822–1895), sardischer Geograph, Historiker und Bibliograf
 Pol Amat (* 1978), spanischer Hockeyspieler
 Prudencio Herreros Amat, spanischer Maler (* 1873 Jumilla; † 1934 Valencia)
 Santiago Amat (1887–1982), spanischer Segler

Amat steht für:
 Amat-mamu, Schreiberin
 Amat-Šamaš, Nadītum

Amat bezeichnet:
 Amat (Einheit), altes Gewichtsmaß

AMAT steht als Abkürzung für:
 Applied Materials, ein US-amerikanischer Anlagenhersteller
 Azienda Municipalizzata Auto Trasporti, Betreiber des öffentlichen Personennahverkehrs in Palermo
Siehe auch:
 Ammaat

Abkürzung